Guaraguao puede estar haciendo referencia a:

 Los Guaraguao, grupo musical venezolano.
 En Cuba, el nombre común del ave Chondrohierax wilsonii.
 En República Dominicana y Puerto Rico, el nombre común del ave Buteo jamaicensis.
 El nombre común del árbol Guarea guidonia.